Barbara Jordan ha battuto in finale Sharon Walsh 6–3, 6–3.

Teste di serie
 Virginia Ruzici (primo turno)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Renáta Tomanová (semifinalista)
 Sharon Walsh (finalista)
 Barbara Jordan (Campionessa)
 Janet Newberry (quarti di finale)
 Cynthia Doerner (quarti di finale)

Nota: Janet Newberry è stata rimpiazzata da Cathy Griffiths.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1979